Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Engelse club Arsenal FC hebben getraind vanaf 1897 tot op heden.

 

Arsenal
Arsenal FC
Trainers